A Karinthy-gyűrűt 1975 óta minden évben, június 25-én, Karinthy Frigyes születésének évfordulóján osztják ki a magyar humorművészet kiemelkedő teljesítményt nyújtó szerzőinek, előadóinak. Alapítója és adományozója a Magyar Rádió elnöke.

Díjazottak

Botrányok a díj körül 

 2007 – Garas Dezső, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas színművész nem vette át a díjat tiltakozásul aziránt, hogy a Rádiókabaré szerkesztőjét, Farkasházy Tivadart kirúgták állásából.
 2021 – Az év februárjában a díj odaítéléséért felelős kuratórium Galla Miklós díjazása mellett döntött, amiről a humoristát tájékoztatták is. A 2021-es díjat az átadás előtt a kuratórium „méltatlanság”-ra hivatkozva 2021. június 11-én visszavonta.

Jegyzetek

További információk
Kaposy Miklós (szerk.): Humorlexikon (Tarsoly Kiadó, 2001) 

Magyar díjak
Magyar Rádió
Humor